Carleton ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Carleton (Michigan)
 Carleton (Nebraska)

in Kanada:
 Carleton (Nova Scotia)
 Borden-Carleton, Prinz-Eduard-Insel, Kanada
 Carleton County (New Brunswick), Kanada
 Carleton County (Ontario), Kanada (historisch)
 Carleton Place, Ontario, Kanada
 Carleton (Québec), Kanada

in Neuseeland:
 Carleton (Neuseeland) in Neuseeland

im Vereinigten Königreich:
 Carleton (North Yorkshire)
 Carleton (Lancashire)
 Carleton (West Yorkshire)
 Carleton Village (Cumbria)

Personen:
 Andrew Carleton (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ezra C. Carleton (1838–1911), US-amerikanischer Politiker
 George Carleton (1557/1558–1628), Bischof der Church of England
 Gillian Carleton (* 1989), kanadischer Radrennfahrerin
 Guy Carleton, 1. Baron Dorchester (1724–1808), britischer General, Gouverneur der Provinz Québec
 Hugh Carleton (1810–1890), neuseeländischer Politiker
 James Henry Carleton (1814–1873), US-amerikanischer General
 Jesse Carleton (1862–1921), US-amerikanischer Golfer
 John Carleton (1899–1977), US-amerikanischer Skisportler
 Mark A. Carleton (1866–1925), US-amerikanischer Biologe; Titelfigur von Thomas Hürlimanns gleichnamigem Theaterstück
 Mark Carleton-Smith (* 1964), britischer Offizier
 Michael D. Carleton (* 1944), US-amerikanischer Zoologe
 Murray Carleton (1885–1959), US-amerikanischer Golfer
 Peter Carleton (1755–1828), US-amerikanischer Politiker
 Richard Carleton (1943–2006), australischer Journalist
 Verna B. Carleton (1914–1967), US-amerikanische Schriftstellerin
 Wayne Carleton (* 1946), kanadischer Eishockeyspieler
 William Carleton (1794–1869), irischer Schriftsteller

Des Weiteren steht der Name für:
 Carleton College, eine Hochschule in Northfield, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Carleton-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Carleton University, eine Universität in Ottawa, Kanada

im NRHP gelistete Objekte:
 Carleton Airport, in Stanton, Minnesota, ID-Nr. 04000722
 Carleton Bridge, in East Swanzey, New Hampshire, ID-Nr. 75000121

Siehe auch:
 Carlton